Dafni se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Amots Dafni
 A. Dafni